Kapas kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kapas, Korpo, Åboland,

Indonesien 

 Desa Kapas (administrativ by i Indonesien, lat -7,66, long 112,15), Jawa Timur, 
 Kelurahan Kapas, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Kapas, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Kapas (administrativ by i Indonesien, lat -7,20, long 111,93), Jawa Timur, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar